Miejscowości w USA:
 Crossville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Crossville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Crossville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Cumberland